Рогатые попугаи () — род птиц из семейства Psittaculidae.

Описание 
Эндемик Новой Каледонии и близлежащих островов. Длина тела более 30 см, половина приходится на хвост. Основная окраска оперения зелёная. Крылья и хвост синеватые. Отличительной особенностью этого рода является хохолок из перьев на голове. Eunymphicus uvaeensis ранее считался подвидом новокаледонского рогатого попугая, сейчас выделен в отдельный вид.

Классификация 
На февраль 2021 года в род включают 2 вида:
 Eunymphicus cornutus
 Eunymphicus uvaeensis

Примечания 

Platycercinae
Роды птиц